Classe Vikrant, classe di portaerei indiane

Pagine correlate 
INS Vikrant, portaerei indiana